Łódź (stad)
 Łódź (district) (powiat łódzki wschodni)
 Woiwodschap Łódź
 Łódź (powiat Poznański)